Angulo kan som auktorsförkortning betyda:

 Ariadne Angulo
 Diego F. Angulo

Robotskapade auktorsförkortningar